М-6
 Каспий (автомагистраль)
 М-6 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка» времён ВОВ.
 М-6 (самолёт) — летающая лодка конструкции Д. П. Григоровича
 М-6 (Испано-300) — советский авиационный двигатель, копия французского мотора Испано-Сюиза 8Fb